Als Zürcher Literaturstreit (auch Züricher Literaturstreit) werden bezeichnet:

 der Zürcher Literaturstreit (Gottsched) zwischen Johann Christoph Gottsched und Johann Jakob Bodmer sowie Johann Jakob Breitinger über den Zusammenhang zwischen Regeln und Phantasie in der Poetik
 der Zürcher Literaturstreit (Staiger) zwischen Emil Staiger und Max Frisch zur zeitgenössischen Literatur